Гадам Шерах:
 Шерах, Гадам Богухвал (1724—1773) — лужицкий писатель и учёный.
 Шерах, Гадам Захариас (1693—1758) — лужицкий поэт.